Thomas Lawlor ist der Name folgender Personen:

* Thomas Lawlor (Politiker) († 1945), irischer Gewerkschafter und Politiker (Labor Party)
 Thomas Lawlor (Sänger) (1938–2020), irischer Sänger (Bassbariton)